Tracy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Tracy-Bocage, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Tracy-le-Mont, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Tracy-le-Val, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Tracy-sur-Loire, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Tracy-sur-Mer, departementet Calvados i regionen Normandie,

Kanada 

 Tracy (ort i Kanada), New Brunswick,

USA 

 Tracy (ort i USA, Missouri, Platte County), 
 Tracy (ort i USA, Missouri, Saint Clair County), 
 Tracy (ort i USA, Minnesota), Lyon County, 
 Tracy, Kalifornien, ort, San Joaquin County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar